Klügel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Klügel (1901–1966), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Ernst Gottfried Christian Klügel (1737–1819), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Simon Klügel (1739–1812), deutscher Mathematiker
 Gerhard Klügel, deutscher Eishockeyspieler 
 Gottlob Christian Klügel (1712–1794), deutscher Jurist
 Hans-Uwe Klügel (* 1960), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Hubert Klügel († 1945), deutscher Unteroffizier, Opfer eines Kriegsverbrechens
 Johann Gotthilf Klügel, kursächsischer Bergkommissar